Сан Мигел Арканхел има више значења:

 Сан Мигел Арканхел (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигел Арканхел (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Мигел Арканхел, Тепесинго (Атенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Мигел Арканхел (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Арканхел (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Мигел Арканхел (Сеје), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Мигел Арканхел (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Мигел Арканхел (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику